Estación de Guadix puede referirse a:

 Estación de Guadix, una estación ferroviaria situada en el municipio de Guadix en España; 
 La Estación de Guadix, una pedanía de ese mismo municipio.